Зейдлиц () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Зейдлиц, Георг (1840—1917) — немецкий зоолог и врач.
 Зейдлиц, Иван Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 5386; 6 декабря 1836.
 
 Зейдлиц, Николай Карлович (1831—1907) — российский статистик и этнограф.
 Зейдлиц, Юлиус (1814—1857, настоящее имя Исаак Яйтелес) — австрийский писатель и журналист.

 Зейдлиц-Курцбах, Вальтер фон (1888—1976) — немецкий военачальник Второй мировой войны, участник Сталинградской битвы.
 Зейдлиц-Курцбах, Фридрих Вильгельм фон (1721—1773) — немецкий военачальник Семилетней войны, командующий конницей Фридриха Великого.

Другое 
 «Зейдлиц» (1911—1919) — немецкий линейный крейсер времен Первой мировой войны.
 «Зейдлиц» — наступательная операция 9-й немецкой армии группы армий «Центр», часть Ржевской битвы.

См. также 
 Цедлиц, Иосиф Христиан фон — поэт-романтик.